Il doppio del torneo di tennis IPP Trophy 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio dell'IPP Trophy 1990, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Henrik Holm e Nils Holm. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Branislav Stankovič e Richard Vogel (tds n. 2) con il punteggio di 3-6, 7-5, 7-6.

Teste di Serie

  David Rikl /  Tomáš Anzari (quarti di finale)
  Branislav Stankovič /  Richard Vogel (finale)

  Bruce Derlin /  Dmitrij Poljakov (semifinali)
  Christian Miniussi /  Guillermo Rivas (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

IPP Trophy 1990